L'édition 2002 du tournoi de Stuttgart s'est déroulée du 15 au .

Faits marquants 
 Mikhail Youzhny remporte le tournoi en simple en battant Guillermo Cañas en finale. Il décroche ainsi son premier titre ATP.
 En double, Joshua Eagle et David Rikl s'imposent en finale face à David Adams et Gastón Etlis. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double, leur .

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2002 de l'ATP
 Tournoi de Stuttgart

Liens externes 
   Site officiel
 
 

Stuttgart
ATP 2002
Tennis en Allemagne en 2002
Tennis en juillet 2002